Fly TS111 — бюджетний телефон компанії Fly, що підтримує 3 Сім-картки, фактично оновлена модель Fly TS110, а перед тим були кілька моделей і початкова модель Fly TS100. Постачається в трьох кольорах — білий, сріблисто-білий і чорний. Має заокруглений дизайн — краї корпусу скруглені найбільше із всіх моделей серії.

Посилання 
 Офіційна сторінка

Стільникові телефони Fly